Die Abkürzung TGH steht für:

 Textilgruppe Hof
 Tongoa, IATA-Code des Flughafens in Vanuatu
 Turngemeinde 1837 Hanau a.V.
 Turngemeinde Herford

TGH